Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Gruziji.

Povijest
Gruzija je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo na zapadu i jugu u prvom razdoblju kršćanstva, a cijela zemlja do kraja starog vijeka.

Galerija

Izvori